Höfken ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Höfken-Hempel (Annie Hoefken-Hempel; Annie Hoefken Hempel; Annie Höffken-Hempel; Annie Hempel; 1900–1965), deutsche Bildhauerin
 Gustav Höfken (1811–1889), deutscher Journalist, Politiker und Nationalökonom sowie österreichischer Ministerialbeamter
 Hendrik Höfken (* 1977), deutscher Profitänzer und Tanztrainer
 Rüdiger Höfken (* 1965), deutscher Kabarettist und Schauspieler
 Ulrike Höfken (* 1955), deutsche Politikerin (Grüne)

Siehe auch:
 Höfgen
 Höffken